Мера уголовного наказания — определённый размер (срок) того или иного вида уголовного наказания, который избирается судом на основе правил и в пределах, установленных нормами действующего уголовного законодательства, конкретному лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Литература 
 Козаченко И. Я., Корсаков К. В. Криминология: учебник. — Москва: Юрайт, 2018. — 277 с.
 Корсаков К. В. Генезис и диалектика развития наказания как публично-правового института // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2016. — № 2. — С. 59-62.
 Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: дисс. … доктора юридических наук: 12.00.08. — Екатеринбург, 2010. — 412 с.
 Панкратов Р. И. Проблемы лишения свободы как меры наказания несовершеннолетних в России: дисс. … кандидата юридических наук: 12.00.08. — Москва, 2001. — 199 c.

Примечания 

Уголовное право